Reinhartz ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Reinhartz (* 1953), kanadische Theologin
 Caspar Reinhartz (1596–1669), Hexenkommissar im Herzogtum Westfalen
 Michael Reinhartz (1613–1688), Abt des Prämonstratenserstifts Wedinghausen